«Ле Кремлен — Бисетр» () — станция Парижского метрополитена на линии 7 (южный участок, на ветке на Вильжюиф — Луи Арагон). Находится за пределами Парижа, в одноимённой коммуне. Единственная станция метро в этой коммуне. Первая станция на этом направлении за Перифериком.

История 
Название станции произошло от названия созданной в 1896 году коммуны, на территории которой располагается станция. Название коммуны происходит от гостиницы «У кремлёвского сержанта» (), отсылающего к наполеоновским войнам, и «Бисетр» — искажённое во французском языке название английского города Уинчестер, епископ которого владел здесь землями.

Первая станция на ветке к Вильжюиф — Луи Арагон, открыта 10 декабря 1982 года вместе со всем участком на Вильжюиф.

Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человека. В 2012 году на станцию вошли  человека, а в 2015 году входной пассажиропоток снизился до  пассажиров (110 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Пересадка на наземный транспорт 
 Автобусы 47, 131, 185, 323

Примечания

См. также 
 Список станций Парижского метрополитена

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1982 году